Косинець — креслярський інструмент у формі прямокутного трикутника для побудови кутів при виконанні креслеників, схем тощо, або у формі скріплених під прямим кутом брусків (кутник) для розмічання і контролю кутів у слюсарній справі та деревообробці.
 Косинець — пристрій для вимірювання земельних наділів, що складається з двох тонких тичок, з'єднаних кінцями вгорі та скріплених поперечкою
 Косинець — накладка трикутної форми для скріплення деталей. Може бути різновидом фасонки.
 Косинець — сузір'я у південній півкулі зоряного неба.
 Косинець — коротка сполучна ланка для з'єднання кінців трубопроводів під кутом, зазвичай, прямим.

Посилання